Martone heißt ein Ort
 Martone in Italien

Martone ist der Familienname folgender Personen:
 Mario Martone (* 1959), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Michael A. Martone (* 1955), US-amerikanischer Schriftsteller und Autor